Uriondo (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Uriondo (plaats), een plaats in deze gemeente